34 – rok
 34 p.n.e.
 34 (liczba)